Граф може да се односи на:
 Граф, апстрактни математички објекат
 Граф (структура података)
 Теорија графова
 Теорија графова
 Граф (Ајова)